Kangikitsoq bezeichnet:
 Kangikitsoq (Fjord, Amitsup Saqqaa), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangikitsoq (Fjord, Ilua), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangikitsoq (Fjord, Narsap Saqqaa), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland